Sadel kan syfta på:

 Sadel –  en utrustning som används vid ridning för att ryttaren skall få en bekväm och stabil sittställning
 Cykelsadel–  en del av en cykel som cyklisten sitter på 
 Sadel (stränginstrument) – en del av de flesta stränginstrument
 Sadelyta – en geometrisk form